Tim J. McCann (1944) – archivista britannico
 Tim McCann (1947) – giocatore di football americano statunitense
 Tim McCann (1965) – regista statunitense